Charles Henry O'Donoghue – zoologo e malacologo britannico
 Colin O'Donoghue – attore e musicista irlandese
 Danny O'Donoghue – cantautore irlandese
 Jane O'Donoghue – ex tennista britannica
 Michael O'Donoghue – sceneggiatore, umorista, attore, editore e giornalista statunitense